Nacque da Bartholomäus Meichsner von Meichsenau e da Carolina Rigeti l'11 novembre 1817 a Stative presso Karlovac, uno dei Comandi generali della Frontiera militare.

Entrato come Cadetto nell'Imperial Regio Reggimento di Fanteria n. 45 dell’Esercito Imperiale Austriaco nel 1832, ne seguì i trasferimenti fino a Milano, dove il 9 settembre 1837 sposò, nella cappella del Castello Sforzesco, Maria Ehrenthaler.
Stabilitosi in questa città, ebbe l’occasione di iniziare a lavorare come praticante e assistente nell’Amministrazione Rionale Camerale (1838-1840), dopodiché divenne funzionario della Cancelleria dell’arciduca Ranieri Giuseppe d'Asburgo-Lorena, viceré del Regno Lombardo-Veneto.
Carl ricoprì questa mansione finché il 17 marzo 1848 il viceré scappò da Milano e iniziarono i moti insurrezionali delle Cinque giornate; egli dovette interrompere l’attività per prendere posto nel Quartier generale del Feldmaresciallo Josef Radetzky e per seguire da questo momento le sorti delle forze imperiali. Queste furono concentrate nel Castello Sforzesco e, nella notte fra il 22 e il 23 di marzo, fatte evacuare in tutta fretta dalla città.

Con il ripristino dell’autorità austriaca in Lombardia e poi nel Veneto e con la nomina di Radetzky a Governatore generale del Regno, Carl venne trasferito a Venezia dove divenne Sottocommissario e Referente politico del Consiglio luogotenenziale da poco istituito (dal 1850 al 1852; fu una sorta di ministro) e, successivamente, lavorò negli uffici della Imperial Regia Direzione di Polizia come Direttore dell’Ufficio Stranieri dal 1852 al 1853.

Nel 1853 Carl venne trasferito a Verona, dove divenne Sottocommissario e Segretario Presidiale di Radetzky, ancora Governatore generale.
Due anni dopo iniziò un lungo periodo di lavoro per la Polizia; venne infatti nominato Commissario di Polizia della città e distretto di Verona e subito dopo ottenne la stessa carica anche a Padova; fu quindi Direttore di Sezione presso la Direzione di Polizia di Venezia, l’ultima carica che ricoprì nel Regno Lombardo-Veneto.

Fra il 1863 e il 1866 fu funzionario di polizia per il Südtirol a Trento presso il Conte di Hohenwart; la moglie Maria morì qui il 15 agosto 1865.

L’anno 1867 venne trasferito definitivamente in territori che con l’imminente Ausgleich sarebbero passati sotto il dominio dell’Ungheria e venne nominato Giudice Consigliere a Virovitica e Fiume.
In queste zone prese dimora con la famiglia definitivamente, tantopiù che qui gli si presentò la possibilità di ricoprire la sua ultima importante carica: venne nominato vicebano del comitato di Modrussa-Fiume a Delnice.
Essere Vice Bano voleva dire rappresentare il Governatore di Croazia, detto Bano, in una regione croata; in questo caso, nella delicata regione che aveva compreso, durante il periodo assolutista, la città di Fiume e che continuava ad avere con la città stretti, e difficili, rapporti.

Note

Collegamenti esterni 
 Biografia curata da Claudio Tosi